Подвійний стандарт — вимога, згідно з якою військово-морський флот Великої Британії не повинен бути слабшим за суму флотів двох будь-яких інших держав Європи;
 Подвійний стандарт — грошова система, за якою в основі грошового обігу були два метали (переважно золото і срібло);
 Подвійний стандарт — використання різних вимог моралі та права до різних осіб, організацій компаній та країн.